Сергей Александрович Васи́льев () — советский поэт и журналист, военный корреспондент.

Биография 
Сергей Васильев родился  года в городе Кургане Курганского уезда Тобольской губернии, ныне город — административный центр Курганской области. Русский. Его отец мещанин Александр Алексеевич Васильев 18 октября 1906 года избран на трёхлетие старостой Курганского храма святой Троицы, а по истечении этого срока переизбран повторно. Он происходил из крестьян, самоучкой овладел грамотой. 9 июня 1912 года Александра Васильева нашли с огнестрельной раной, которая была смертельной.

В годы Гражданской войны дом, в котором они жили, был реквизирован и передан для остановки офицеров и военных чиновников. Екатерина Михайловна (урожд. Стрельникова), мать поэта, с семьёй (шестеро детей) переехали к старшему сыну от первого брака Михаилу Баранову на заимку в восьми верстах от села Падеринского, при болоте Кушном. Весной Михаил Васильевич Баранов был мобилизован в Белую армию (позже умер в Барнауле от сыпного тифа). В августе 1919 года, до прихода красных в Курган, Екатерина Михайловна, собрала детей и уехала с Белой армией на восток. Вернулась она только 5 июня 1920 года и поселилась на заимке, где зимой 1921 года повесилась, не пережив голода. Похоронили её там же (в конце XX века её прах перенесли на Падеринское сельское кладбище). В 1925 году старшая сестра Мария оформила документы об опеке над Тоней и Сергеем Васильевыми.

После окончания школы-семилетки в 1926 году С. Васильев переехал с сестрой Марией в Москву, там он окончил школу и в 1928 году поступил в Центральный дом искусств деревни («Дом Поленова»). Обучался там актёрскому мастерству и одновременно с этим работал сторожем, истопником в больнице, а позднее — рабочим-откатчиком на Первой ситценабивной фабрике. В 1931 году был принят в драматический ансамбль одной из московских трупп мюзик-холла. Успешно выступал на сцене, но увлечение поэзией оказалось сильнее, и в его жизни начинался период литературного творчества.

В начале 1930-х годов первые его стихи появились в московских газетах и журналах. В 1933 году вышла первая книга — «Возраст», названная им позднее «холостым выстрелом». В 1935 году опубликованы поэмы «Голубь моего детства» и «Анна Денисовна», которые принесли ему первый успех. В 1934—1938 годах учился в Литературном институте имени А. М. Горького.

Во время Великой Отечественной войны был сначала бойцом народного ополчения, затем военным корреспондентом газеты «Красная звезда», воевал в Подмосковье, на Украине и в Крыму, вместе с частями 1-го Украинского фронта прошёл через Польшу и Германию.

Работая в газете «Правда» и возглавляя отдел поэзии журнала «Октябрь», вёл общественно-литературную деятельность. Вступил в ВКП(б).

Член правления СП РСФСР с 1965 года.

Многие произведения поэта связаны с его малой родиной, с зауральской природой, чему он посвятил стихотворения «Прямые улицы Кургана», «За уральской грядой», «На реке Тобол», «Изба над Тоболом» и многие другие.

29 декабря 1973 года Курганский горисполком присвоил ему звание «Почётный гражданин города Кургана».

Сергей Александрович Васильев умер 2 июля 1975 года в городе Москве. Похоронен , ныне муниципального округа Хамовники Центрального административного округа города Москвы. 30 июля 1981 года открыт надгробный памятник (скульптор В. Б. Шелов).

Творчество 
Автор поэмы «На Урале» (1943), сборников «Москва Советская» (1947), «Подмосковный уголёк» (1948), поэтической трилогии «Портрет партизана» (ч. 1—3, 1938—1943), поэмы о пионере авиации А. Ф. Можайском «Первый в мире» (1950), а также сатирических стихов, пародий и эпиграмм (сборник «Взирая на лица», 1950 и другие).

Писал сатирические стихи и пародии на коллег-литераторов (на П. Г. Антокольского, А. И. Безыменского, С. И. Кирсанова, В. А. Луговского, С. В. Михалкова и других). В сборник «На стрежне» (1969), помимо оригинальных стихотворений, вошли переводы азербайджанского народного поэта-сатирика М. А. Сабира.

По случаю кампании по борьбе с космополитизмом в 1949 году сочинил поэму «Без кого на Руси жить хорошо», стилизованную под некрасовский стих. В роли тех, «без кого», выступали в основном советские критики-евреи. Публиковать поэму не решился.

…автор с удовольствием читал её в московском Союзе писателей (Дом Герцена!) под громкий хохот подвыпивших слушателей.

На его стихи композиторами А. Г. Новиковым, И. О. Дунаевским, Н. Я. Мясковским, Д. Д. Шостаковичем, В. И. Мурадели, М. И. Блантером, З. Л. Компанейцем, К. Я. Листовым были написаны известные песни «Берёза белая», «Дорожная», «Девичья ласковая» и другие. Известностью пользовалась песня на его слова о Москве и Сталине («Москва Советская», 1947). В 1960-е годы эта песня звучала в заставке, которую показывали перед началом вещания телепрограмм.

29 июля 2004 года была исполнена и записана кантата-ноктюрн Николая Яковлевича Мясковского «Кремль ночью» на стихи поэта (1947): солисты, хор и оркестр Государственной академической симфонической капеллы России (художественный руководитель Валерий Полянский), дирижёр Геннадий Рождественский.

Заслуги 
С. Васильев много сделал для реабилитации имени поэта Сергея Есенина. Был первым председателем комиссии по его литературному наследию, издателем его первого собрания сочинений и, вместе с сестрой Есенина, Александрой, организатором музея и создания памятника поэту в Рязани.

Награды 
 Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР, 1969 год
 Государственная премия РСФСР имени М. Горького, 1973 год — за поэму «Достоинство» о генерале Д. М. Карбышеве
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Красной Звезды, 8 октября 1942 года
 Орден «Знак Почёта»
 Медаль «За отвагу», 22 февраля 1943 года
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За оборону Москвы»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «В память 800-летия Москвы»
 Почётный гражданин города Кургана, 29 декабря 1973 года

Память 
 В 1975 году в память о нём улица Въезжая в Кургане переименована в улицу Сергея Васильева, а два года спустя, в мае 1977 года, в курганской школе № 29 открыт музей, посвящённый его творчеству.
 На доме, где он родился и жил (г. Курган, ул. Советская, 104), установлена мемориальная доска. Ныне в здании находится Государственное бюджетное учреждение культуры "Курганский театр кукол «Гулливер».
 В городе Баку существовала улица Сергея Васильева (ныне Хана Шушинского).
 Библиотека им. С. А. Васильева в г. Кургане (6-й микрорайон, 4).
 В 2011 году библиотеке в с. Падеринском Падеринского сельсовета Кетовского района Курганской области, где похоронена мать поэта, присвоено имя Сергея Васильева.

Сочинения 
Произведения С. А. Васильева печатались в «Правде», «Красной звезде», «Крокодиле», «Литературной газете» и других изданиях. Выходили отдельными сборниками:

 Время. Москва: Советский писатель, 1938
 Голубь моего детства. Москва, Гослитиздат, 1938
 Новые стихи. Москва, Правда, 1938
 Война: фронтовые стихи. Москва, Правда, 1942
 Гневные строки: фронтовые стихи. Москва, Советский писатель, 1942
 Москва за нами: поэма. Москва, Гослитиздат, 1942
 Поле русской славы: стихи. Москва, Советский писатель, 1943
 Великая Отечественная война: стихи и поэмы. Москва, Молодая гвардия, 1944
 На Урале. Москва, Ленинград, Детгиз, 1944
 Огонь: (военные стихи 1941—1943). Ростов-на-Дону, Ростиздат, 1944
 Стихи и поэмы: (1934—1944). Москва, Советский писатель, 1945
 Москва за нами: поэма. Москва, Детгиз, 1947
 Москва советская: стихи. Москва, Молодая гвардия, 1947
 Прямая дорога. Москва: Московский рабочий, 1947
 Избранные стихи. Москва, Правда, 1948.
 Ода русской пушке: (стихи 1941—1945 гг.). Пермь, 1948
 Подмосковный уголёк: стихи. Москва: Московский рабочий, 1948
 У нас в России: стихи. Челябинск, Челябгиз, 1948
 Избранные стихи. Москва, Советский писатель, 1949
 Взирая на лица: (пародии, эпиграммы, иронические портреты). Москва, Правда, 1950
 Избранное. Москва, Гослитиздат, 1950
 Песни. Москва, Молодая гвардия, 1951
 Родина крылатых: стихи. Москва, Советский писатель, 1953
 Стихи и песни. Москва, Гослитиздат, 1953
 Только вперёд! Москва, Ленинград. Детгиз, 1953
 Взирая на лица: сатирические стихи. Москва, Гослитиздат, 1954
 Лирика и сатира. Москва, Правда, 1954
 Лирика и сатира. Курган, 1955
 Розы и козы: сатирические стихи. Москва, Правда, 1955
 Стихи и песни. Москва, Госкультпросветиздат, 1955
 Портрет партизана: трилогия. Москва: Воениздат, 1956
 Избранные стихотворения и поэмы. Москва, Гослитиздат, 1957
 Осенняя тетрадь: стихи (1955—1957). Москва, Советский писатель, 1957
 Сатирические стихи. Москва, Правда, 1957
 Четверть века. 1931—1956. Стихи. Поэмы. Песни. Сатира. Москва, 1957
 Стихи. Москва, Гослитиздат, 1958
 Большие расстояния: стихи фельетоны, пародии, эпиграммы. Москва, Профиздат, 1959
 Лирика и сатира 2-е издание дополненное. Курган, 1959
 Осторожно! Голуби!: Стихи. Москва, Правда, 1959
 Что такое счастье: стихи. Москва, Молодая гвардия, 1959
 Встреча: стихи. Челябинск, 1960
 Избранное: стихотворения, песни, сатира, поэмы. Москва, Гослитиздат, 1960
 Лирика (1956—1960 гг.). Москва, Правда, 1961
 Весна-красна: стихи, пародии, фельетоны. Москва, Советская Россия, 1962
 Красный галстук: поэма для детей. Курган, Советское Зауралье, 1962
 Красный галстук: поэма. Москва, Детгиз, 1962
 О зарубке на носу: стихи. Москва, Правда, 1962
 Песни на стихи Сергея Васильева. Москва, Советский композитор, 1962
 Поэмы. Москва, Гослитиздат, 1963
 Стихи поэмы пародии. Москва, Московский рабочий, 1964
 Заграница: стихи. Москва, Правда, 1965
 Чей огонь жарче горит. Вступ. ст. Н. Тихонова. Москва, Воениздат, 1965
 Избранные произведения, т. 1—2. Вступ. статья А. Макарова. Москва, Худож. литература, 1966
 Проза про поэзию. Статьи, воспоминания, портреты. Москва, Советский писатель, 1967
 Стихи. Москва, Худож. литература, 1967
 Нет мне покоя: стихи, Москва, 1968
 На стержне: стихотворения 1968—1969. Москва, Советский писатель, 1969
 Одиночество на миру. Стихи и очерки об Америке. Москва, Советская Россия, 1969
 Отбор: избранные стихи и поэмы. 1932—1970 гг. Москва, Советский писатель, 1971
 Самое заветное: стихи. Москва, Правда, 1971
 Под небом России: стихи и поэмы. Москва, Современник, 1972
 Время ведёт разговор: невыдуманные поэмы. Москва, Молодая гвардия, 1973
 Песня старшего поколения: Стихи и поэмы. Москва, Воениздат, 1973
 Красный галстук: поэма о Коле Мяготине. Москва, Советская Россия, 1974
 Полдень: стихи. Москва, Правда, 1974
 Достоинство: поэма о Д. М. Карбышеве. Москва, Советская Россия, 1975
 Зарубки на память. Москва, Детская литература, 1975

Критика 
Немецкий славист В. Казак отзывался о творчестве С. Васильева в негативном ключе:

Васильев писал разбросанно и поверхностно, заполняя стихотворные строчки излишними словами ради соблюдения метра и рифмовки. В повествовательных и описательных стихах Васильева встречаются все темы — от ходячих политических лозунгов до ничтожных случаев из повседневной жизни, но даже его военные стихи лишены убедительности; в его пародиях заслуживают внимания лишь имена тех, на кого они написаны…

Семья 
Жена Олимпиада Витальевна (7 августа 1920—2001), дочь Виталия Семёновича Макаренко (20 апреля 1895 — 22 июля 1983), племянница известного педагога и писателя Антона Семёновича Макаренко.

Старшая дочь Галина (род. 1 марта 1938 года), журналист-международник (журнал «Советская женщина»), снималась в кинофильме («Ссора в Лукашах»), кандидат филологических наук. Опубликовала книгу об отце «Певец России» (М, Прогресс-Плеяда, 2011) с его стихами, песнями, литературными пародиями с рисунками Бориса Ефимова и со своим послесловием «Глазами дочери». У неё сын Павел Франкович Траннуа (род. 7 ноября 1963 года), публицист, садовод.

Младшая дочь Екатерина (род. 15 августа 1945 года), народная артистка РСФСР (1986). У неё сын Дмитрий Михайлович Рощин (род. 1973), протоиерей, настоятель храма Святителя Николая на Трёх Горах.

Сын Антон (род. 15 июня 1953 года), режиссёр. У него сын Василий (род. 13 ноября 1985) и дочь Екатерина.

Примечания

Литература 
 Саянов В. Путь поэта // «Знамя», 1958, № 6
 Михалков С. Статья о товарище // «Знамя», 1965, № 11
 Ошанин Л. Прямота поэтического сердца // «Правда», 1967, 14 февраля
 Денисова И. И все — за Советскую власть! // «Октябрь», 1967, № 4

Русские поэты
Писатели-соцреалисты
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Заслуженные деятели искусств Азербайджанской ССР
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Члены Союза писателей СССР
Сотрудники журнала «Крокодил»
Почётные граждане Кургана
Члены КПСС
Персоналии:Кетовский район